Ždanov –  – cognome russo

Geografia 

 Ždanov – città dell'Ucraina, dal 1989 ridenominata Mariupol'
 Ždanov – villaggio della provincia di Lori, in Armenia
 Ždanov – villaggio della Provincia di Armavir, in Armenia

Persone 
 Andrej Aleksandrovič Ždanov – politico sovietico
 Dmitrij Ždanov – ciclista russo
 Ivan Fëdorovič Ždanov – poeta russo
 Viktor Mihajlovič Ždanov – medico sovietico